Nishikawa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yoshiaki Nishikawa
 Tsunehiko Nishikawa